Tesla  se poate referi la:

 Tesla, o unitate de măsură
 Tesla, Inc., constructor de automobile electrice
 TESLA, compania din Cehoslovacă
 Nikola Tesla, fizician
 2244 Tesla, asteroid
 Teslă, unealtă